Даніела Гантухова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась у матчі другого кола проти Ніни Братчикової.
Марія Кириленко виграла титул, у фіналі перемігши Сабіне Лісіцкі з рахунком 5–7, 6–1, 7–6(7–1).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

PTT Pattaya Open, одиночний розряд
2013